Николай Медем: Медем, Николай Васильевич (1798—1870) — генерал от артиллерии, профессор Императорской Николаевской военной академии, председатель Главного военно-учебного комитета.